|-
|(27001)||1998 DC6|| align=right|13,1|| align=right|3,187|| align=right|0,231|| align=right|00,09|| align=right|5,690||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27002)||1998 DV9|| align=right|18,2|| align=right|1,744|| align=right|0,434|| align=right|8,70|| align=right|2,303||APL PHA||23. februar 1998||Mauna Kea||D. J. Tholen; R. Whiteley
|-
|27003 Katoizumi||1998 DB13|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,170|| align=right|4,01|| align=right|5,381||MBA||21. februar 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(27004)||1998 DP23|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,079|| align=right|9,31|| align=right|5,247||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27005)||1998 DR35|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,232|| align=right|9,97|| align=right|3,724||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(27006)||1998 EX7|| align=right|15,0|| align=right|2,270|| align=right|0,141|| align=right|2,98|| align=right|3,419||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27007)||1998 FQ1|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,198|| align=right|3,25|| align=right|3,813||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27008)||1998 FW2|| align=right|14,1|| align=right|2,771|| align=right|0,073|| align=right|2,06|| align=right|4,612||MBA||20. marec 1998||Flagstaff USNO||C. B. Luginbuhl
|-
|(27009)||1998 FB11|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,121|| align=right|6,50|| align=right|4,521||MBA||25. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27010)||1998 FR13|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,109|| align=right|10,70|| align=right|5,184||MBA||26. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27011)||1998 FU22|| align=right|14,5|| align=right|2,213|| align=right|0,131|| align=right|2,83|| align=right|3,291||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27012)||1998 FZ46|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,127|| align=right|3,97|| align=right|3,190||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27013)||1998 FU60|| align=right|14,9|| align=right|2,695|| align=right|0,175|| align=right|3,96|| align=right|4,423||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27014)||1998 FP106|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,166|| align=right|4,46|| align=right|4,086||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27015)||1998 HS135|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,055|| align=right|10,93|| align=right|4,280||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27016)||1998 HK143|| align=right|14,1|| align=right|2,335|| align=right|0,107|| align=right|7,50|| align=right|3,566||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27017)||1998 JX|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,176|| align=right|5,09|| align=right|3,417||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27018)||1998 KQ52|| align=right|14,5|| align=right|2,354|| align=right|0,055|| align=right|6,14|| align=right|3,612||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27019)||1998 MN33|| align=right|13,2|| align=right|3,009|| align=right|0,129|| align=right|8,76|| align=right|5,219||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27020)||1998 OQ10|| align=right|14,3|| align=right|2,156|| align=right|0,028|| align=right|00,52|| align=right|3,164||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27021)||1998 OQ14|| align=right|14,8|| align=right|2,168|| align=right|0,087|| align=right|2,79|| align=right|3,191||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27022)||1998 QA44|| align=right|15,2|| align=right|2,223|| align=right|0,160|| align=right|5,66|| align=right|3,315||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27023)||1998 QE54|| align=right|13,9|| align=right|2,321|| align=right|0,129|| align=right|5,32|| align=right|3,534||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27024)||1998 QL57|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,022|| align=right|1,48|| align=right|3,392||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27025)||1998 QY77|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,058|| align=right|6,31|| align=right|3,472||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27026)||1998 QG86|| align=right|13,4|| align=right|2,774|| align=right|0,193|| align=right|12,15|| align=right|4,619||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27027)||1998 QA98|| align=right|13,4|| align=right|2,452|| align=right|0,163|| align=right|6,60|| align=right|3,839||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27028)||1998 QS98|| align=right|14,1|| align=right|2,167|| align=right|0,158|| align=right|3,46|| align=right|3,190||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27029)||1998 QP105|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,117|| align=right|4,45|| align=right|3,479||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27030)||1998 QW105|| align=right|15,4|| align=right|2,464|| align=right|0,170|| align=right|9,81|| align=right|3,867||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27031)||1998 RO4|| align=right|17,9|| align=right|2,140|| align=right|0,426|| align=right|5,35|| align=right|3,129||AMR||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27032)||1998 RQ5|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,038|| align=right|00,82|| align=right|3,367||MBA||15. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27033)||1998 RN33|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,121|| align=right|5,54|| align=right|3,486||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27034)||1998 RL34|| align=right|15,2|| align=right|2,184|| align=right|0,156|| align=right|6,26|| align=right|3,228||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27035)||1998 RM34|| align=right|15,0|| align=right|2,248|| align=right|0,035|| align=right|7,39|| align=right|3,370||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27036)||1998 RZ54|| align=right|15,0|| align=right|2,167|| align=right|0,129|| align=right|4,60|| align=right|3,189||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27037)||1998 RB55|| align=right|14,4|| align=right|2,251|| align=right|0,095|| align=right|5,26|| align=right|3,377||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27038)||1998 RZ57|| align=right|14,5|| align=right|2,314|| align=right|0,116|| align=right|6,32|| align=right|3,519||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27039)||1998 RU61|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,082|| align=right|3,46|| align=right|3,501||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27040)||1998 RD62|| align=right|13,8|| align=right|2,247|| align=right|0,168|| align=right|4,15|| align=right|3,367||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27041)||1998 RN63|| align=right|15,3|| align=right|2,193|| align=right|0,118|| align=right|3,37|| align=right|3,246||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27042)||1998 RD69|| align=right|15,3|| align=right|2,247|| align=right|0,128|| align=right|00,95|| align=right|3,367||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27043)||1998 RS71|| align=right|14,8|| align=right|2,195|| align=right|0,134|| align=right|5,86|| align=right|3,252||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27044)||1998 RP74|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,137|| align=right|4,59|| align=right|3,431||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27045)||1998 RY74|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,114|| align=right|3,75|| align=right|3,330||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27046)||1998 RP75|| align=right|14,8|| align=right|2,240|| align=right|0,045|| align=right|2,89|| align=right|3,352||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27047)||1998 RA80|| align=right|14,6|| align=right|2,241|| align=right|0,121|| align=right|5,77|| align=right|3,354||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27048)||1998 RO80|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,097|| align=right|6,67|| align=right|3,609||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|27049 Kraus||1998 SB3|| align=right|13,2|| align=right|2,712|| align=right|0,084|| align=right|31,94|| align=right|4,465||MBA||18. september 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(27050)||1998 SW4|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,153|| align=right|5,86|| align=right|3,230||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27051)||1998 SM5|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,128|| align=right|13,01|| align=right|4,181||MBA||16. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27052)||1998 SN13|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|4,86|| align=right|3,356||MBA||21. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27053)||1998 SU21|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,115|| align=right|3,09|| align=right|3,432||MBA||17. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(27054)||1998 SA25|| align=right|13,7|| align=right|2,296|| align=right|0,051|| align=right|5,94|| align=right|3,479||MBA||18. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27055)||1998 SQ27|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,020|| align=right|22,28|| align=right|4,118||MBA||24. september 1998||Catalina||CSS
|-
|27056 Ginoloria||1998 SB28|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,141|| align=right|10,46|| align=right|5,312||MBA||26. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27057)||1998 SP33|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,303|| align=right|4,88|| align=right|3,401||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27058)||1998 SP37|| align=right|14,9|| align=right|2,319|| align=right|0,109|| align=right|3,76|| align=right|3,532||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27059)||1998 SS37|| align=right|15,7|| align=right|2,214|| align=right|0,136|| align=right|3,51|| align=right|3,293||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27060)||1998 SU37|| align=right|14,4|| align=right|2,349|| align=right|0,055|| align=right|6,92|| align=right|3,599||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27061)||1998 SW53|| align=right|15,4|| align=right|2,141|| align=right|0,069|| align=right|2,61|| align=right|3,133||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27062)||1998 SJ58|| align=right|14,1|| align=right|2,403|| align=right|0,121|| align=right|1,63|| align=right|3,725||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27063)||1998 SY60|| align=right|15,4|| align=right|2,191|| align=right|0,066|| align=right|3,81|| align=right|3,242||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27064)||1998 SY63|| align=right|12,8|| align=right|2,316|| align=right|0,094|| align=right|6,98|| align=right|3,524||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27065)||1998 SJ64|| align=right|13,5|| align=right|2,296|| align=right|0,072|| align=right|4,64|| align=right|3,477||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27066)||1998 SZ64|| align=right|14,6|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|4,28|| align=right|3,394||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27067)||1998 SS67|| align=right|14,5|| align=right|2,193|| align=right|0,204|| align=right|5,38|| align=right|3,247||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27068)||1998 SU74|| align=right|13,6|| align=right|2,443|| align=right|0,144|| align=right|5,76|| align=right|3,819||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27069)||1998 SK75|| align=right|14,3|| align=right|2,458|| align=right|0,075|| align=right|4,97|| align=right|3,853||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27070)||1998 SA101|| align=right|14,6|| align=right|2,203|| align=right|0,203|| align=right|6,13|| align=right|3,269||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27071)||1998 SA109|| align=right|14,1|| align=right|2,293|| align=right|0,115|| align=right|3,66|| align=right|3,471||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27072)||1998 SS117|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,158|| align=right|2,65|| align=right|3,562||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27073)||1998 SK132|| align=right|14,0|| align=right|2,524|| align=right|0,096|| align=right|4,25|| align=right|4,010||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27074)||1998 SS132|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,085|| align=right|7,37|| align=right|3,709||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27075)||1998 SY143|| align=right|15,4|| align=right|2,222|| align=right|0,147|| align=right|2,31|| align=right|3,312||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27076)||1998 ST146|| align=right|14,5|| align=right|2,201|| align=right|0,166|| align=right|2,32|| align=right|3,264||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27077)||1998 TL2|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,171|| align=right|4,21|| align=right|3,420||MBA||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27078)||1998 TC6|| align=right|14,4|| align=right|2,399|| align=right|0,036|| align=right|3,00|| align=right|3,716||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|27079 Vsetín||1998 TO6|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,172|| align=right|4,21|| align=right|3,606||MBA||15. oktober 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(27080)||1998 TH16|| align=right|14,4|| align=right|2,314|| align=right|0,050|| align=right|5,15|| align=right|3,520||MBA||14. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27081)||1998 TK16|| align=right|14,4|| align=right|2,371|| align=right|0,083|| align=right|7,10|| align=right|3,650||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27082)||1998 TT30|| align=right|14,1|| align=right|2,215|| align=right|0,160|| align=right|5,29|| align=right|3,296||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27083)||1998 TG32|| align=right|14,9|| align=right|2,205|| align=right|0,071|| align=right|2,11|| align=right|3,273||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27084)||1998 TD33|| align=right|15,9|| align=right|2,164|| align=right|0,196|| align=right|2,67|| align=right|3,183||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27085)||1998 UA1|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,174|| align=right|4,88|| align=right|3,510||MBA||19. oktober 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(27086)||1998 UX6|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,147|| align=right|3,57|| align=right|3,422||MBA||20. oktober 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|27087 Tillmannmohr||1998 UA15|| align=right|14,6|| align=right|2,386|| align=right|0,068|| align=right|6,14|| align=right|3,685||MBA||24. oktober 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|27088 Valmez||1998 UC15|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,106|| align=right|6,82|| align=right|3,901||MBA||22. oktober 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(27089)||1998 UE15|| align=right|15,1|| align=right|2,168|| align=right|0,237|| align=right|8,87|| align=right|3,192||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27090)||1998 UP18|| align=right|14,1|| align=right|2,315|| align=right|0,086|| align=right|5,50|| align=right|3,522||MBA||25. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27091)||1998 UY21|| align=right|14,3|| align=right|2,435|| align=right|0,160|| align=right|9,46|| align=right|3,800||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27092)||1998 UY22|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,209|| align=right|3,69|| align=right|3,402||MBA||30. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27093)||1998 UB23|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,168|| align=right|4,94|| align=right|3,511||MBA||30. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|27094 Salgari||1998 UC23|| align=right|14,0|| align=right|2,370|| align=right|0,140|| align=right|5,52|| align=right|3,647||MBA||25. oktober 1998||Cima Ekar||U. Munari; F. Castellani
|-
|27095 Girardiwanda||1998 UE23|| align=right|14,3|| align=right|2,172|| align=right|0,170|| align=right|5,07|| align=right|3,200||MBA||25. oktober 1998||Cima Ekar||U. Munari; F. Castellani
|-
|(27096)||1998 UL24|| align=right|15,2|| align=right|2,167|| align=right|0,164|| align=right|3,02|| align=right|3,190||MBA||18. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27097)||1998 UM26|| align=right|14,3|| align=right|2,256|| align=right|0,169|| align=right|4,93|| align=right|3,387||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27098)||1998 UC41|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,075|| align=right|3,76|| align=right|3,818||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27099)||1998 UJ43|| align=right|14,6|| align=right|2,460|| align=right|0,040|| align=right|4,71|| align=right|3,858||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27100)||1998 VV6|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,184|| align=right|1,04|| align=right|3,499||MBA||12. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27101)||1998 VK7|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,168|| align=right|5,37|| align=right|3,447||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27102)||1998 VV7|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,043|| align=right|4,62|| align=right|3,378||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27103)||1998 VB15|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,178|| align=right|2,73|| align=right|3,451||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27104)||1998 VH18|| align=right|14,8|| align=right|2,142|| align=right|0,166|| align=right|5,18|| align=right|3,134||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27105)||1998 VB20|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,144|| align=right|7,76|| align=right|3,586||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27106)||1998 VV29|| align=right|14,7|| align=right|2,353|| align=right|0,080|| align=right|6,15|| align=right|3,610||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27107)||1998 VB30|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,123|| align=right|2,39|| align=right|3,627||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27108)||1998 VM30|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,108|| align=right|2,81|| align=right|3,501||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27109)||1998 VV32|| align=right|12,1|| align=right|3,156|| align=right|0,046|| align=right|19,81|| align=right|5,605||MBA||15. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(27110)||1998 VX33|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,155|| align=right|2,01|| align=right|3,455||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27111)||1998 VV34|| align=right|13,5|| align=right|2,220|| align=right|0,145|| align=right|7,04|| align=right|3,307||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27112)||1998 VC35|| align=right|13,6|| align=right|2,637|| align=right|0,223|| align=right|12,08|| align=right|4,282||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(27113)||1998 VY54|| align=right|14,8|| align=right|2,274|| align=right|0,212|| align=right|5,45|| align=right|3,429||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|27114 Lukasiewicz||1998 WG2|| align=right|14,4|| align=right|3,224|| align=right|0,152|| align=right|2,10|| align=right|5,789||MBA||19. november 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27115)||1998 WG3|| align=right|13,5|| align=right|2,755|| align=right|0,006|| align=right|3,15|| align=right|4,572||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27116)||1998 WL3|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,100|| align=right|7,99|| align=right|4,620||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27117)||1998 WQ3|| align=right|13,3|| align=right|2,565|| align=right|0,123|| align=right|12,41|| align=right|4,109||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27118)||1998 WD8|| align=right|13,4|| align=right|2,742|| align=right|0,027|| align=right|6,22|| align=right|4,539||MBA||25. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27119)||1998 WH8|| align=right|14,5|| align=right|2,525|| align=right|0,118|| align=right|4,52|| align=right|4,012||MBA||25. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27120)||1998 WV8|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|3,755||MBA||28. november 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(27121)||1998 WV10|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,028|| align=right|1,58|| align=right|3,667||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27122)||1998 WY13|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,204|| align=right|2,33|| align=right|3,512||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27123)||1998 WM14|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,189|| align=right|1,88|| align=right|3,381||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27124)||1998 WA20|| align=right|12,6|| align=right|3,024|| align=right|0,034|| align=right|10,89|| align=right|5,258||MBA||29. november 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(27125)||1998 WZ20|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,171|| align=right|2,25|| align=right|3,369||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27126)||1998 WG23|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,117|| align=right|3,29|| align=right|3,660||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27127)||1998 WB24|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,138|| align=right|10,13|| align=right|4,624||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27128)||1998 WB25|| align=right|12,7|| align=right|2,573|| align=right|0,180|| align=right|13,15|| align=right|4,127||MBA||28. november 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27129)||1998 XN1|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,092|| align=right|17,45|| align=right|5,036||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|27130 Dipaola||1998 XA3|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,200|| align=right|4,22|| align=right|4,031||MBA||8. december 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(27131)||1998 XU3|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,222|| align=right|1,85|| align=right|3,666||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|27132 Ježek||1998 XJ9|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,096|| align=right|7,37|| align=right|3,661||MBA||11. december 1998||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(27133)||1998 XQ9|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,259|| align=right|4,20|| align=right|3,387||MBA||14. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27134)||1998 XO11|| align=right|13,6|| align=right|2,845|| align=right|0,049|| align=right|1,63|| align=right|4,799||MBA||13. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27135)||1998 XB12|| align=right|12,9|| align=right|2,259|| align=right|0,196|| align=right|22,63|| align=right|3,396||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27136)||1998 XJ16|| align=right|13,2|| align=right|2,348|| align=right|0,229|| align=right|12,79|| align=right|3,598||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27137)||1998 XP27|| align=right|13,5|| align=right|2,397|| align=right|0,135|| align=right|6,97|| align=right|3,709||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27138)||1998 XU42|| align=right|14,8|| align=right|2,317|| align=right|0,204|| align=right|6,20|| align=right|3,526||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27139)||1998 XX46|| align=right|12,3|| align=right|2,613|| align=right|0,161|| align=right|12,46|| align=right|4,223||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27140)||1998 XW49|| align=right|13,3|| align=right|2,799|| align=right|0,088|| align=right|9,06|| align=right|4,681||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27141)||1998 XT52|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,154|| align=right|7,40|| align=right|3,849||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27142)||1998 XG61|| align=right|12,5|| align=right|2,734|| align=right|0,095|| align=right|15,22|| align=right|4,519||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27143)||1998 XK63|| align=right|14,9|| align=right|2,225|| align=right|0,206|| align=right|7,29|| align=right|3,318||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27144)||1998 XN74|| align=right|13,7|| align=right|3,010|| align=right|0,119|| align=right|4,39|| align=right|5,222||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27145)||1998 XC94|| align=right|14,0|| align=right|2,747|| align=right|0,031|| align=right|2,20|| align=right|4,551||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27146)||1998 YL1|| align=right|12,8|| align=right|2,666|| align=right|0,157|| align=right|11,77|| align=right|4,353||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27147)||1998 YE2|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,013|| align=right|8,39|| align=right|5,111||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27148)||1998 YT2|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,083|| align=right|11,59|| align=right|5,192||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(27149)||1998 YN3|| align=right|13,5|| align=right|2,539|| align=right|0,108|| align=right|6,10|| align=right|4,045||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|27150 Annasante||1998 YQ3|| align=right|13,9|| align=right|2,806|| align=right|0,110|| align=right|14,19|| align=right|4,700||MBA||16. december 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(27151)||1998 YT3|| align=right|13,2|| align=right|2,901|| align=right|0,016|| align=right|2,54|| align=right|4,940||MBA||17. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27152)||1998 YN5|| align=right|13,6|| align=right|2,629|| align=right|0,193|| align=right|14,47|| align=right|4,263||MBA||21. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27153)||1998 YO5|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,079|| align=right|14,36|| align=right|4,257||MBA||21. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27154)||1998 YG7|| align=right|12,9|| align=right|3,055|| align=right|0,057|| align=right|9,94|| align=right|5,338||MBA||22. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27155)||1998 YM16|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,116|| align=right|1,14|| align=right|5,520||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27156)||1998 YK22|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,164|| align=right|6,58|| align=right|3,782||MBA||21. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(27157)||1998 YK27|| align=right|13,8|| align=right|3,153|| align=right|0,116|| align=right|4,46|| align=right|5,597||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27158)||1998 YZ29|| align=right|12,3|| align=right|2,987|| align=right|0,057|| align=right|11,36|| align=right|5,163||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27159)||1999 AA2|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,074|| align=right|4,18|| align=right|4,057||MBA||6. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27160)||1999 AQ4|| align=right|12,6|| align=right|3,009|| align=right|0,092|| align=right|9,94|| align=right|5,219||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27161)||1999 AR4|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,199|| align=right|9,31|| align=right|4,466||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27162)||1999 AM6|| align=right|13,4|| align=right|2,368|| align=right|0,046|| align=right|5,64|| align=right|3,644||MBA||8. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27163)||1999 AA7|| align=right|13,9|| align=right|2,418|| align=right|0,214|| align=right|1,66|| align=right|3,759||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27164)||1999 AH7|| align=right|14,0|| align=right|2,788|| align=right|0,010|| align=right|4,29|| align=right|4,655||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27165)||1999 AM7|| align=right|13,1|| align=right|3,061|| align=right|0,042|| align=right|10,08|| align=right|5,354||MBA||10. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27166)||1999 AN20|| align=right|15,4|| align=right|2,645|| align=right|0,117|| align=right|2,31|| align=right|4,302||MBA||12. januar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(27167)||1999 AH21|| align=right|13,6|| align=right|2,836|| align=right|0,092|| align=right|3,16|| align=right|4,774||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27168)||1999 AN21|| align=right|14,2|| align=right|2,736|| align=right|0,035|| align=right|6,35|| align=right|4,525||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27169)||1999 AS23|| align=right|12,5|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|11,78|| align=right|5,179||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27170)||1999 AN30|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,182|| align=right|1,45|| align=right|3,855||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27171)||1999 AD33|| align=right|13,2|| align=right|2,981|| align=right|0,027|| align=right|11,06|| align=right|5,147||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27172)||1999 AN34|| align=right|13,5|| align=right|2,593|| align=right|0,089|| align=right|13,29|| align=right|4,175||MBA||15. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27173)||1999 BM1|| align=right|15,3|| align=right|2,444|| align=right|0,223|| align=right|2,02|| align=right|3,820||MBA||18. januar 1999||Kleť||Klet
|-
|(27174)||1999 BB2|| align=right|12,4|| align=right|2,650|| align=right|0,270|| align=right|12,16|| align=right|4,312||MBA||19. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(27175)||1999 BS2|| align=right|12,8|| align=right|3,044|| align=right|0,049|| align=right|10,04|| align=right|5,311||MBA||18. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27176)||1999 BR3|| align=right|13,3|| align=right|2,425|| align=right|0,199|| align=right|11,71|| align=right|3,776||MBA||19. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27177)||1999 BU3|| align=right|13,2|| align=right|3,219|| align=right|0,135|| align=right|1,29|| align=right|5,774||MBA||19. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27178)||1999 BT6|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,050|| align=right|4,70|| align=right|3,393||MBA||21. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(27179)||1999 BJ10|| align=right|13,7|| align=right|2,744|| align=right|0,074|| align=right|2,61|| align=right|4,544||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27180)||1999 CM1|| align=right|13,7|| align=right|2,866|| align=right|0,068|| align=right|3,04|| align=right|4,852||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27181)||1999 CX1|| align=right|13,0|| align=right|2,572|| align=right|0,194|| align=right|16,08|| align=right|4,123||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(27182)||1999 CL3|| align=right|12,2|| align=right|3,040|| align=right|0,063|| align=right|11,00|| align=right|5,301||MBA||8. februar 1999||Kashihara||F. Uto
|-
|(27183)||1999 CF4|| align=right|14,1|| align=right|2,598|| align=right|0,070|| align=right|12,87|| align=right|4,186||MBA||10. februar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(27184)||1999 CX4|| align=right|14,2|| align=right|2,903|| align=right|0,078|| align=right|2,07|| align=right|4,945||MBA||8. februar 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(27185)||1999 CH37|| align=right|13,2|| align=right|2,739|| align=right|0,170|| align=right|14,45|| align=right|4,532||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27186)||1999 CA39|| align=right|13,5|| align=right|2,866|| align=right|0,027|| align=right|2,99|| align=right|4,851||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27187)||1999 CQ40|| align=right|13,2|| align=right|2,983|| align=right|0,081|| align=right|10,70|| align=right|5,150||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27188)||1999 CL46|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,073|| align=right|7,15|| align=right|4,527||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27189)||1999 CF51|| align=right|12,6|| align=right|3,392|| align=right|0,034|| align=right|9,25|| align=right|6,246||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27190)||1999 CW51|| align=right|12,6|| align=right|3,105|| align=right|0,047|| align=right|9,14|| align=right|5,470||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27191)||1999 CO54|| align=right|13,0|| align=right|2,981|| align=right|0,107|| align=right|9,78|| align=right|5,145||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27192)||1999 CR59|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,164|| align=right|4,93|| align=right|3,539||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27193)||1999 CD60|| align=right|14,2|| align=right|2,572|| align=right|0,145|| align=right|14,17|| align=right|4,123||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27194)||1999 CF60|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,141|| align=right|1,17|| align=right|4,177||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27195)||1999 CD61|| align=right|13,3|| align=right|3,202|| align=right|0,128|| align=right|4,57|| align=right|5,728||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27196)||1999 CF64|| align=right|13,1|| align=right|3,056|| align=right|0,036|| align=right|15,93|| align=right|5,340||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27197)||1999 CW65|| align=right|14,7|| align=right|2,876|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,875||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27198)||1999 CR66|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,092|| align=right|10,95|| align=right|5,321||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27199)||1999 CE67|| align=right|13,2|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|12,69|| align=right|4,172||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27200)||1999 CV69|| align=right|14,3|| align=right|2,468|| align=right|0,223|| align=right|13,68|| align=right|3,876||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27201)||1999 CR70|| align=right|13,7|| align=right|2,705|| align=right|0,188|| align=right|13,02|| align=right|4,447||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27202)||1999 CU70|| align=right|12,7|| align=right|3,065|| align=right|0,069|| align=right|9,62|| align=right|5,366||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27203)||1999 CR74|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,043|| align=right|9,30|| align=right|5,631||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27204)||1999 CY74|| align=right|13,5|| align=right|3,002|| align=right|0,063|| align=right|9,90|| align=right|5,201||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27205)||1999 CY75|| align=right|13,0|| align=right|2,968|| align=right|0,166|| align=right|7,27|| align=right|5,112||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27206)||1999 CZ80|| align=right|12,4|| align=right|3,250|| align=right|0,072|| align=right|10,57|| align=right|5,857||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27207)||1999 CD97|| align=right|13,9|| align=right|2,664|| align=right|0,064|| align=right|4,04|| align=right|4,348||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27208)||1999 CF104|| align=right|14,4|| align=right|2,919|| align=right|0,144|| align=right|1,17|| align=right|4,986||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27209)||1999 CN105|| align=right|13,7|| align=right|2,968|| align=right|0,051|| align=right|10,99|| align=right|5,113||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27210)||1999 CZ105|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,203|| align=right|4,49|| align=right|4,256||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27211)||1999 CO106|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,129|| align=right|13,84|| align=right|4,180||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27212)||1999 CW106|| align=right|14,3|| align=right|2,717|| align=right|0,093|| align=right|14,08|| align=right|4,478||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27213)||1999 CA110|| align=right|13,8|| align=right|2,961|| align=right|0,022|| align=right|8,88|| align=right|5,094||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27214)||1999 CE117|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,179|| align=right|7,68|| align=right|4,273||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27215)||1999 CK128|| align=right|13,3|| align=right|2,652|| align=right|0,280|| align=right|16,28|| align=right|4,319||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27216)||1999 CV136|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,164|| align=right|3,63|| align=right|4,397||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(27217)||1999 CC154|| align=right|13,0|| align=right|3,009|| align=right|0,074|| align=right|1,94|| align=right|5,220||MBA||14. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27218)||1999 DS1|| align=right|14,2|| align=right|2,861|| align=right|0,041|| align=right|3,01|| align=right|4,839||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(27219)||1999 EL|| align=right|12,4|| align=right|3,110|| align=right|0,171|| align=right|17,08|| align=right|5,484||MBA||9. marec 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(27220)||1999 FN25|| align=right|12,1|| align=right|3,151|| align=right|0,144|| align=right|11,29|| align=right|5,592||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27221)||1999 FA27|| align=right|13,7|| align=right|2,579|| align=right|0,303|| align=right|10,80|| align=right|4,141||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27222)||1999 FR34|| align=right|12,5|| align=right|3,093|| align=right|0,086|| align=right|15,30|| align=right|5,439||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27223)||1999 GC5|| align=right|12,6|| align=right|3,196|| align=right|0,162|| align=right|15,35|| align=right|5,713||MBA||7. april 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(27224)||1999 GC9|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,087|| align=right|6,08|| align=right|3,570||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27225)||1999 GB17|| align=right|12,7|| align=right|2,678|| align=right|0,112|| align=right|13,47|| align=right|4,382||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27226)||1999 GC17|| align=right|11,5|| align=right|3,220|| align=right|0,029|| align=right|15,43|| align=right|5,776||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27227)||1999 GB48|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,129|| align=right|1,78|| align=right|5,481||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27228)||1999 JG11|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,163|| align=right|11,32|| align=right|4,574||MBA||9. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(27229)||1999 JX37|| align=right|12,1|| align=right|3,111|| align=right|0,190|| align=right|16,81|| align=right|5,486||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27230)||1999 JD50|| align=right|14,4|| align=right|2,525|| align=right|0,039|| align=right|10,93|| align=right|4,011||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27231)||1999 JM57|| align=right|13,0|| align=right|3,094|| align=right|0,264|| align=right|14,14|| align=right|5,443||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27232)||1999 JE122|| align=right|13,9|| align=right|2,893|| align=right|0,027|| align=right|3,06|| align=right|4,920||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27233)||1999 NP8|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,083|| align=right|3,84|| align=right|4,092||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27234)||1999 RC2|| align=right|16,1|| align=right|1,620|| align=right|0,149|| align=right|24,52|| align=right|2,061||MBA||6. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(27235)||1999 RA46|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,186|| align=right|13,99|| align=right|4,035||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27236)||1999 RU96|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,066|| align=right|3,36|| align=right|4,328||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27237)||1999 RR102|| align=right|13,7|| align=right|2,988|| align=right|0,085|| align=right|8,44|| align=right|5,164||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27238)||1999 RL173|| align=right|14,1|| align=right|2,795|| align=right|0,047|| align=right|6,15|| align=right|4,673||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27239)||1999 RW211|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,110|| align=right|5,97|| align=right|3,462||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27240)||1999 TR36|| align=right|14,2|| align=right|2,423|| align=right|0,084|| align=right|13,73|| align=right|3,770||MBA||12. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27241)||1999 TP93|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,080|| align=right|6,57|| align=right|3,630||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27242)||1999 TN219|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,116|| align=right|11,68|| align=right|3,730||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(27243)||1999 UK24|| align=right|14,1|| align=right|2,379|| align=right|0,142|| align=right|5,40|| align=right|3,669||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(27244)||1999 VA34|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,126|| align=right|2,04|| align=right|3,705||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27245)||1999 VJ149|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,211|| align=right|2,97|| align=right|3,721||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27246)||1999 VU194|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,092|| align=right|4,28|| align=right|3,430||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(27247)||1999 VA200|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,220|| align=right|12,11|| align=right|3,597||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(27248)||1999 VN210|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,121|| align=right|10,85|| align=right|3,449||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27249)||1999 WO8|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,110|| align=right|6,21|| align=right|3,643||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(27250)||1999 XB|| align=right|14,0|| align=right|2,639|| align=right|0,206|| align=right|15,26|| align=right|4,286||MBA||1. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov